Запове́дник Басе́ги — государственный природный заповедник в Пермском крае, Россия.

Основан 1 октября 1982 года (Постановлением СМ РСФСР № 531) с целью сохранения крупного массива коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, расположенных в предгорьях хребта Басеги. На момент организации площадь заповедника составляла 19,З тысячи гектаров; в его территорию вошли три горных вершины, образующие хребет Басеги, и прилегающий к ним лесной массив.

В 1993 году заповедник был расширен (распоряжение СМ РФ № 244-р от 15 февраля 1993 года) за счёт его бывшей охранной зоны, состоявшей частично из невырубленных коренных лесов, частично — из относительно молодых вырубок. В результате расширения территории общая площадь заповедника составляет 37 935 га, охранная зона вдоль границ заповедника 21 345 га (Решение № 29 Пермского облисполкома от 02.02.1983 г.; Распоряжение Администрации Пермской области от 18.11.93 № 557-р).

Заповедник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Администрация заповедника расположена в городе Гремячинске, по адресу: Гремячинск, ул. Ленина, дом 100.

Географическое положение 
Государственный заповедник Басеги расположен на территории Гремячинского городского округа и Горнозаводского муниципального района Пермского края. В территорию заповедника входит горный хребет Басеги и прилегающие к нему участки предгорий. Заповедник находится на водоразделе рек Усьвы и Вильвы — притоков реки Чусовой. Территория расположена в пределах западного макросклона Главного Уральского хребта.

Климат 
Среднегодовое количество осадков — 730 мм колеблется от 450 мм до 1100 мм. Среднегодовая температура воздуха от −1,0 до −1,4 °C. Максимальные температуры летом могут достигать +40,0 °C, минимальные зимой до −48 °C. Особенностью климата данной местности являются холодная зима и прохладное лето с резкими суточными колебаниями температур.

Флора и фауна 
Фауна заповедника насчитывает более 520 видов животных, в том числе свыше 45 редких. В заповеднике обитает 51 вид млекопитающих, более 150 видов птиц, 2 вида рептилий, 17 видов рыб и 3 вида амфибий. Флора типична для таёжной зоны, однако в Басегах обитают 17 видов растений, не встречающихся больше нигде в мире, 14 реликтов доледникового и послеледникового периодов, 5 реликтов ледникового периода, 3 вида растений занесены в Красную книгу России (калипсо луковичная, шиверекия подольская, лобария лёгочная), 24 вида — в Красную книгу среднего Урала.

Виды заповедника, включённые в Красную книгу РФ 
 Лишайники:
 Лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria)

 Покрытосеменные:
 Калипсо луковичная (Calypso bulbosa)
 Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum)

 Беспозвоночные:
 Мнемозина (Parnassius mnemosyne)
 Шмель необыкновенный (Bombus paradoxus)

 Рыбы:
 Европейский хариус (Thymallus thymallus)
 Обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio)
 Обыкновенный таймень (Hucho taimen)

 Птицы:
 Беркут (Aquila chrysaetos)
 Большой кроншнеп (Numenius arquata)
 Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola)
 Европейская белая лазоревка (Parus cyanus cyanus)
 Серый сорокопут (Lanius excubitor)
 Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
 Сапсан (Falco peregrinus)
 Скопа (Pandion haliaetus)
 Филин (Bubo bubo)
 Чёрный аист (Ciconia nigra)

См. также 
 Список заповедников России
 Басеги (хребет)

Литература 
 Г. Воронов, В. Бояршинов, С. Чудинов. Новый заповедник: «Басеги» // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1984. стр. 20-21
 Воронов Г. А., Никулин В. Ф., Акимов В. А., Баландин С. В. Заповедник «Басеги» // Заповедники СССР. Заповедники европейской части РСФСР. I. — М., Мысль, 1988. С. 248—264.

Примечание

Ссылки 
 
 
 
 

Заповедники России
Охраняемые природные территории Пермского края